Eltham (Australië)
 Eltham (Nieuw-Zeeland)
 Eltham (Londen)